Козја може да се односи на:

 Козја, насеље у општини Бела Паланка, Република Србија
 Козја Раван, насеље у општини Власеница, Република Српска, БиХ

или

 Козја ћуприја, мост у кањону Миљацке, Федерација БиХ, БиХ